Los microrraptores  (Microraptoria, del griego μίκρος, mīkros, pequeño, y del latín raptor) componen uno de los clados más primitivos de terópodos dromeosáuridos. Los primeros microrraptores aparecieron hace 125 millones de años en China. Muchos de ellos poseían lasrgas plumas en sus patas y habrían sido animales semiarborícolas con cierta capacidad de vuelo, algunos de los cuales incluso pueden haber sido capaces de despegar desde el suelo. Muchos microrraptores eran relativamente pequeños; los especímenes adultos de Microraptor tienen longitudes de 77 a 90 centímetros y pesos de más de 1 kilogramo, convirtiéndolos en algunos de los más pequeños dinosaurios conocidos.

Clasificación 
Microraptoria es usualmente clasificado como un clado de dromeosáuridos. Senter y colaboradores acuñaron expresamente el nombre sin el sufijo de subfamilia -inae a fin de evitar los problemas percibidos al erigir un taxón a nivel de familia linneana, en caso de que ese determinara que el grupo no fuera parte de Dromaeosauridae. Sereno ofreció una revisión redefinida del subgrupo que incluye a Microraptor para asegurar que este se posicionara dentro de Dromaeosauridae, y acuñó la subfamilia Microraptorinae, atribuyéndola a Senter et al., aunque este uso solo apareció en su página en línea TaxonSearch database y no se ha publicado formalmente.

El siguiente cladograma muestra el análisis hecho por los paleontólogos Phil Senter, James I. Kirkland, Donald D. DeBlieux, Scott Madsen y Natalie Toth en el año 2012:

Referencias 

Dromaeosauridae
Fósiles del Cretáceo